Kerstman, de Amerikaanse benaming van deze figuur
Sinterklaas, het Nederlandse personage afgeleid van de middeleeuwse heilige Nicolaas van Myra
Santa Claus (beeld), een beeld van Paul McCarthy 
Santa Claus (Georgia), een plaats in de Amerikaanse staat Georgia
Santa Claus (Indiana), een plaats in de Amerikaanse staat Indiana
Santa Claus Lane, het eerste album van de Amerikaanse zangeres Hilary Duff

 Films
Santa Claus (film), een Mexicaanse film uit 1959
The Santa Clause, een Amerikaanse film uit 1994
The Santa Clause 2: The Mrs. Clause, een Amerikaanse film uit 2002 (het vervolg op de film uit 1994)
The Santa Clause 3: The Escape Clause, een Amerikaanse film uit 2006 (het vervolg op de film uit 2002)